Eilean nan Ron kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Eilean nan Ron (ö i Storbritannien), Skottland, Highland, 
 Eilean nan Ròn, ö, Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar